Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1941/42 werd beslist via de kampioenscompetitie met ADO als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Heerenveen, van de Oostelijke AGOVV, EVV Eindhoven van Zuid, en ADO en Blauw Wit van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

3LONGA uit Tilburg heeft 2 punten in mindering wegens het verzuimen te spelen tegen Spekholzerheide

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1941/42
Competitievoetbal 1941/42